Ел Амариљо има више значења:

 Ел Амариљо, Гранха Куникула (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Амариљо (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Амариљо (Аматитан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Амариљо (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Амариљо (Теучитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Амариљо (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Амариљо (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Амариљо (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику